Бо́снич () — фамилия южнославянского происхождения. Известные носители:

 Боснич, Дин (род. 1980) — австралийский регбист.
 Боснич, Джон (род. 1961) — канадский журналист, консультант, и политический активист сербского происхождения.
 Боснич, Брайс (1936—2015) — австралийский химик.
 Боснич, Коста (1922—1944) — югославский партизан, Народный герой Югославии.
 Боснич, Марк (род. 1972) — австралийский и английский футболист.
 Боснич, Милка (1928—1944) — югославская коммунистка, Народный герой Югославии.
 Боснич, Райко (1920—1942) — югославский партизан, Народный герой Югославии.
 Боснич, Хусейн Билал (род. 1972) — боснийский террорист, религиозный и общественный деятель.